A Temporada da Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 de 2019 foi a 30ª da Eurocopa de Fórmula Renault 2.0.

Teve início em 13 de abril com a rodada dupla em Monza, e encerrou-se em 26 de outubro, em Yas Marina. O campeão foi o australiano Oscar Piastri, da R-ace GP, que competiu representando o Reino Unido.

Pilotos

Classificação

Campeonato de pilotos 

{|
|

Campeonato de construtores

Ligações externas 
 Site oficial do Campeonato de Fórmula Renault 2.0 Eurocup

Fórmula Renault 2.0 Eurocup
2019 no automobilismo